Антуново  — топоним:

Беларусь 
 Антуново — деревня, Великодолецкий сельсовет, Ушачский район, Витебская область
 Антуново — деревня, Глыбоченский сельсовет, Ушачский район, Витебская область

См. также